Список многократных чемпионов Олимпийских игр включает спортсменов, выигравших золотые медали на современных Олимпийских играх три или более раз. Медали, выигранные на внеочередных Олимпийских играх 1906 года, сюда не включены. Розовым цветом выделены женщины, синим цветом — зимние виды спорта.

 3 золотые медали и более — не менее 605 спортсменов
 4 золотые и более — 229
 5 золотых и более — 97 (в том числе 19 на зимних Играх)
 6 золотых и более — 47 (в том числе 10 на зимних Играх)
 7 золотых и более — 25 (в том числе трое на зимних Играх)
 8 золотых и более — 14 (в том числе трое на зимних Играх)

Лидирует с большим отрывом американский пловец Майкл Фелпс, выигравший 23 золотые медали на 4 Олимпийских играх (2004 — 6, 2008 — 8, 2012 — 4, 2016 — 5). Кроме него никто не выиграл за карьеру даже 10. Лучшей среди женщин уже более 57 лет остаётся советская гимнастка Лариса Латынина, выигравшая в сумме 9 золотых наград на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

4 золотые медали и более

3 золотые медали 
Алфавитный список спортсменов, завоевавших за карьеру три золотые олимпийские медали. Информация может быть неполной

 Аалтонен, Пааво (3+0+2)
 Абало, Люк (3+1+0)
  (3+0+0)
 Агоста, Меган (3+1+0)
 Азарян, Альберт Вагаршакович (3+1+0)
 Аллен, Ричард (3+0+0)
 Аманар, Симона (3+1+3)
 Ан Сан (3+0+0)
 Андерсен, Яльмар (3+0+0)
 Андерссон, Агнета (3+2+2)
 Армстронг, Кристин (3+0+0)
 Бабашофф, Ширли (3+6+0)
 Балланже, Фелисия (3+0+0)
 Бальцо, Андраш (3+2+0)
 Бартолетта, Тианна (3+0+0)
 Кенениса Бекеле (3+1+0)
 Белл, Регла (3+0+0)
 Белоут, Мелисса (3+0+0)
  (3+0+0)
 Беннетт, Брук (3+0+0)
  (3+1+0)
 Бересфорд, Джек (3+2+0)
 Берцей, Тибор (3+0+2)
 Бё, Тарьей (3+2+1)
 Бёртон, Майк (3+0+0)
 Билозерчев, Дмитрий Владимирович (3+0+1)
  (3+0+0)
 Блейбтрей, Этельда (3+0+0)
 Блум, Кай (3+1+1)
 Богинская, Светлана Леонидовна (3+1+1)
 Бокс, Шэннон (3+0+0)
 Большунов, Александр Александрович (3+4+2)
 Бонд, Хэмиш (3+0+0)
 Боттерилл, Дженнифер (3+1+0)
 Боярских, Клавдия Сергеевна (3+0+0)
 Бралья, Альберто (3+0+0)
 Брендель, Себастьян (3+0+0)
 Бриско-Хукс, Валери (3+1+0)
 Брицке, Зигфрид (3+0+0)
 Брусникина, Ольга Александровна (3+0+0)
 Брызгина, Ольга Аркадьевна (3+1+0)
 Бурчикэ, Констанца (3+1+1)
 Бюан, Жеан (3+0+0)
 Вайнгертнер, Герман (3+2+1)
 Вайсфлог, Йенс (3+1+0)
  (3+0+0)
 Велинг, Ульрих (3+0+0)
 Вертью, Тесса (3+2+0)
 Вестергрен, Карл (3+0+0)
 Викофф, Фрэнк (3+0+0)
 Вильхельм, Кати (3+3+1)
 Влодарчик, Анита (3+0+0)
 ван дер Ворт ван Зейп, Адольф (3+0+0)
 Вяльбе, Елена Валерьевна (3+4+0)
 Гаврылюк, Нина Васильевна (3+0+1)
 Ганьон, Марк (3+0+2)
 Гато, Идальмис (3+0+0)
 Гаудини, Джулио (3+4+2)
 Гафенку, Лильяна (3+0+0)
 Гейнс, Роуди (3+0+0)
 ван Геннип, Ивонн (3+0+0)
 Гермесхаузен, Бернхард (3+1+0)
 Гигу, Микаэль (3+1+0)
 Гинн, Дрю (3+1+0)
 Горохова, Галина Евгеньевна (3+1+1)
 Готтвальд, Феликс (3+1+3)
 Гоулд, Шейн (3+1+1)
 Гохшорнер, Павол (3+0+1)
 Гохшорнер, Петер (3+0+1)
 Грайс, Михаэль (3+0+0)
 Графстрём, Йиллис (3+1+0)
 Грёттумсбротен, Йохан (3+1+2)
 Гриффит-Джойнер, Флоренс (3+2+0)
 Громова, Мария Игоревна (3+0+0)
 Гросс, Михаэль (3+2+1)
 ван Грюнсвен, Анки (3+5+0)
 Густафсон, Томас (3+1+0)
 Гуче, Торстен (3+1+0)
 Давыдов, Виталий Семёнович (3+0+0)
 Джексон, Джозеф (3+0+0)
 Джойнер-Керси, Джекки (3+1+2)
 Джонс, Лизель (3+5+1)
 Джонстон, Ребекка (3+1+0)
 Джорджеску, Елена (3+1+1)
 Тирунеш Дибаба (3+0+2)
 Дибиаси, Клаус (3+2+0)
 Диверс, Гейл (3+0+0)
 Димас, Пиррос (3+0+1)
 Дин Нин (3+1+0)
 Диттмер, Андреас (3+1+1)
 Дитятин, Александр Николаевич (3+6+1)
 Дохерти, Реджинальд (3+0+1)
 Дуглас, Габриэль (3+0+0)
 Душев-Янич, Наташа (3+2+1)
 Дьярмати, Дежё (3+1+1)
  (3+0+0)
  (3+2+0)
 Дюжарден, Шарлотта (3+1+2)
 Дюкре, Роже (3+4+1)
 Дюрант, Кевин (3+0+0)
 Екимов, Вячеслав Владимирович (3+0+0)
 Ёсида, Саори (3+1+0)
 Жданович, Виктор Францевич (3+0+0)
 Железны, Ян (3+1+0)
 Забелина, Александра Ивановна (3+0+0)
 Зайлер, Тони (3+0+0)
 Зайцингер, Катя (3+0+2)
 фон Зальца, Крис (3+1+0)
 Зек, Анке фон (3+1+0)
 Иванов, Вячеслав Николаевич (3+0+0)
 Искьердо, Лилия (3+0+0)
 Кабош, Эндре (3+0+1)
 Казанкина, Татьяна Васильевна (3+0+0)
 Калла, Шарлотт (3+6+0)
 Каммерер, Золтан (3+1+0)
 Камприани, Никколо (3+1+0)
 Карабатич, Никола (3+1+0)
 Карелин, Александр Александрович (3+1+0)
 Карлберг, Вильхельм (3+4+0)
 Карпати, Дьёрдь (3+0+1)
 Карппинен, Пертти (3+0+0)
 Катьо, Филипп (3+4+1)
 Каханамоку, Дьюк (3+2+0)
 Кахиашвили, Кахи Тамазович (3+0+0)
  (3+0+0)
 Келлар, Бекки (3+1+0)
 Келли, Джон Брендан (3+0+0)
 Ки Бо Бэ (3+0+1)
 Килли, Жан-Клод (3+0+0)
 Ким Ки Хун (3+0+0)
 Кирай, Карч (3+0+0)
 Кирвесниеми, Марья Лиса (3+4+0)
 Кирхнер, Марк (3+1+0)
 Киселёва, Мария Александровна (3+0+0)
  (3+0+0)
  (3+0+0)
 Клаудиус, Лесли (3+1+0)
  (3+0+0)
  (3+0+1)
 Ковач, Каталин (3+5+0)
 Коглин, Натали (3+4+5)
 Колесниченко, Светлана Константиновна (3+0+0)
 Колкинс, Трейси (3+0+0)
 Компаньони, Дебора (3+1+0)
 Корнаджа-Медичи, Джанкарло (3+1+1)
 Коста, Марленис (3+0+0)
 Костелло, Пол (3+0+0)
 Краузе, Барбара (3+0+0)
 Кремер, Ингрид (3+1+0)
 Крокер, Ян (3+1+1)
 Кромовидьойо, Раноми (3+1+0)
 Кузькин, Виктор Григорьевич (3+0+0)
 Кузьмина, Анастасия Владимировна (3+3+0)
 Кэммоцу, Эйдзо (3+3+3)
 Кэмпбелл-Браун, Вероника (3+2+2)
  (3+0+0)
 Лабонте, Шарлин (3+0+0)
 Лавров, Андрей Иванович (3+0+1)
 Лайтбоди, Джим (3+1+0)
 Лаюнен, Самппа (3+2+0)
 Ледецкая, Эстер (3+0+0)
 Лемминг, Эрик (3+0+0)
 Ли Нин (3+2+1)
 Ли Сяося (3+1+0)
 Логан, Элеанор (3+0+0)
 Лох, Феликс (3+0+0)
 Луис, Мирея (3+0+0)
 Льюис, Стив (3+1+0)
 Людвиг, Йоханнес (3+0+1)
 Ма Линь (3+0+0)
 Майер, Маттиас (3+0+1)
 Майокко, Луиджи (3+0+0)
 Макбин, Марни (3+0+1)
 Макдоналд, Пол (3+1+1)
 Маккиоун, Кейли (3+1+0)
 Манкин, Валентин Григорьевич (3+1+0)
 Маргис, Торстен (3+0+0)
  (3+0+3)
 Массон, Поль (3+0+0)
 Мастенбрук, Ри (3+1+0)
 Медведь, Александр Васильевич (3+0+0)
 Мейер, Дебби (3+0+0)
 Мерритт, Лашон (3+0+1)
 Метчук, Карен (3+1+0)
  (3+0+1)
 Мид, Ричард (3+0+0)
 Миттс, Хизер (3+0+0)
 Моир, Скотт (3+2+0)
  (3+0+0)
 
  (3+2+0)
 Моргенштерн, Томас (3+1+0)
 Морелон, Даниэль (3+1+1)
 Морозов, Владимир Иванович (3+0+0)
 Морроу, Бобби (3+0+0)
 тер Морс, Йорин (3+0+1)
 Мутлу, Халиль (3+0+0)
 Мэдисон, Хелен (3+0+0)
 Мэй-Трейнор, Мисти (3+0+0)
 Мянтюранта, Ээро (3+2+2)
 Нади, Альдо (3+1+0)
 Назлымов, Владимир Аливерович (3+2+1)
 Натвиг, Харалд (3+2+1)
 Немер, Майнхард (3+0+1)
 Нери, Ромео (3+1+0)
 Нёйс, Кьелд (3+0+0)
  (3+0+0)
 Ниман-Штирнеман, Гунда (3+4+1)
 Нисканен, Ийво (3+1+1)
 Номура, Тадахиро (3+0+0)
 Норелиус, Марта (3+0+0)
 Норлинг, Даниэль (3+0+0)
  (3+0+0)
 Огастус, Сеймон (3+0+0)
 Олсбю-Ройселанн, Марте (3+2+1)
  (3+0+0)
 Пайпер, Шери (3+0+0)
 Пак Сон Хён (3+1+0)
 Папп, Ласло (3+0+0)
 Парфенович, Владимир Владимирович (3+0+0)
 Пацкевич, Александра Вячеславовна (3+0+0)
 Перек, Мари-Жозе (3+0+0)
 Пинаева, Людмила Иосифовна (3+0+1)
 Пирони, Блэйк (3+0+0)
  (3+1+0)
 Пити, Адам (3+2+0)
 Поллак, Андреа (3+3+0)
 Понор, Каталина (3+1+1)
 Портвих, Рамона (3+2+0)
 Пресс, Тамара Натановна (3+1+0)
 Принштайн, Майер (3+1+0)
 Пулен, Мари-Филип (3+1+0)
 Рагулин, Александр Павлович (3+0+0)
 Райан, Мэттью (3+0+0)
 Райниш, Рика (3+0+0)
 Райс, Стефани (3+0+0)
 Райсман, Александра (3+2+1)
 Райчаньи, Ласло (3+0+0)
 Резцова, Анфиса Анатольевна (3+1+1)
 Рендшмидт, Макс (3+0+0)
 Рид, Пит (3+0+0)
 Риккарди, Франко (3+1+0)
 Ринер, Тедди (3+0+2)
 Рихтер, Ульрике (3+0+0)
 Роднина, Ирина Константиновна (3+0+0)
  (3+0+0)
 Росси, Антонио (3+1+1)
 Роуд, Кимберли (3+1+2)
  (3+1+0)
 Роуз, Ральф (3+2+1)
 Рудольф, Вильма (3+0+0)
 Руссо, Флориан (3+1+0)
 Сабликова, Мартина (3+2+1)
 Сабо, Габриэлла (3+1+0)
 Савон, Феликс (3+0+0)
 Садовый, Евгений Викторович (3+0+0)
 Сайтиев, Бувайсар Хамидович (3+0+0)
 Самусенко, Татьяна Дмитриевна (3+1+0)
 Санеев, Виктор Данилович (3+1+0)
 Сван, Альфред (3+3+3)
 Сван, Оскар (3+1+2)
 Свупс, Шерил (3+0+0)
  (3+0+0)
 Сибом, Эмили (3+3+1)
 Силадьи, Арон (3+0+1)
 Силиваш, Даниэла (3+2+1)
 Сингх, Балбир (3+0+0)
 Сингх Джентл, Рандхир (3+0+0)
 Сингх, Удхам (3+1+0)
 Смит, Кэти (3+0+0)
 Смит, Мишель (3+0+1)
 Смит, Чарльз Сидни (3+0+0)
 Снелл, Питер (3+0+0)
 Сони, Ребекка (3+3+0)
 Состорикс, Коллин (3+0+0)
 Стаудер, Шарон (3+1+0)
 Стэйли, Дон (3+0+0)
 Стивенсон, Теофило (3+0+0)
 Стох, Камиль (3+0+1)
 Стрикленд, Ширли (3+1+3)
 Сулейманоглу, Наим (3+0+0)
 Сунь Ян (3+2+1)
 Схаутен, Ирен (3+0+2)
 Схенк, Адрианус (3+1+0)
 Схюлтинг, Сюзанне (3+1+2)
 Сюн Ни (3+1+1)
 Тайес, Вайомия (3+1+0)
 Тейлор, Хенри (3+0+2)
 Тейлор, Энджело (3+1+0)
 Теодореску, Моника (3+0+0)
 Тиммер, Марианне (3+0+0)
 Томас, Петрия (3+4+1)
 Томба, Альберто (3+2+0)
 Томкинс, Джеймс (3+0+1)
 Торренс, Гвен (3+1+1)
 Торрес, Регла (3+0+0)
 Третьяк, Владислав Александрович (3+1+0)
 Триггз-Ходж, Эндрю (3+0+0)
  (3+0+0)
 Уайт, Шон (3+0+0)
 Ульванг, Вегард (3+2+1)
 Уитлок, Макс (3+0+3)
 Уитфилд, Мелвин (3+1+1)
 Уолш Дженнингс, Керри (3+0+0)
 Уоринер, Джереми (3+1+0)
 Утимура, Кохэй (3+4+0)
 Фаулз, Сильвия (3+0+0)
 Фентон, Деннис (3+0+2)
 Феньвеши, Чаба (3+0+0)
 Фернандес, Ана Ибис (3+0+1)
 Фернандес, Лиза (3+0+0)
  (3+0+2)
 Фирсов, Анатолий Васильевич (3+0+0)
 Флатов, Альфред (3+1+0)
 Флэнаган, Джон (3+1+0)
 Фредерик, Карл (3+0+0)
 Фрей, Конрад (3+1+2)
 Фрейзер-Прайс, Шелли-Энн (3+4+1)
 Френцель, Эрик (3+2+2)
 Фриджерио, Уго (3+0+1)
 Фридрих, Франческо (3+0+0)
 Фрэнсис, Ранганатхан (3+0+0)
 Хакль, Георг (3+2+0)
 Хакулинен, Вейкко (3+3+1)
 Хамфрис, Кейли (3+0+1)
 Хан, Арчи (3+0+0)
 Ханевольд, Халвар (3+2+1)
 Хансен, Брендан (3+1+2)
 Харьков, Сергей Владимирович (3+0+0)
 Хасянова, Эльвира Рамилевна (3+0+0)
 Хаузер, Бад (3+0+0)
 Хауэлл, Матильда (3+0+0)
 Хеддл, Кэтлин (3+0+1)
 Хельм, Рюдигер (3+0+3)
 Хельнер, Маркус (3+1+0)
 Хени, Соня (3+0+0)
  (3+1+1)
 Хенри, Джоди (3+0+0)
 Хёуг, Торлейф (3+0+0)
 Хёфль-Риш, Мария (3+1+0)
 Хиллман, Гарри (3+1+0)
 ван ден Хогенбанд, Питер (3+2+2)
  (3+1+0)
 Хой, Эндрю (3+2+1)
 Хольманн, Кнут (3+2+1)
 Хомутов, Андрей Валентинович (3+0+0)
 Хоссу, Катинка (3+1+0)
  (3+0+0)
 Хухтанен, Вейкко (3+1+1)
  (3+0+0)
 Хэкетт, Грант (3+3+1)
 Хэнкок, Винсент (3+0+0)
  (3+0+0)
 Цао Юань (3+1+1)
 Чанд, Дхиан (3+0+0)
 Чарльз, Тина (3+0+0)
 Чепалова, Юлия Анатольевна (3+2+1)
 Чжан Цзикэ (3+1+0)
 Чжоу Ян (3+0+0)
 Чин Сон Ю (3+0+0)
 Чухрай, Сергей Алексеевич (3+0+0)
 Чхве Мин Джон (3+2+0)
 Чэнь Ибин (3+1+0)
  (3+0+0)
 Шварцман, Альфред (3+1+2)
 Шевиньская, Ирена (3+2+2)
 Шеридан, Мартин (3+0+1)
 Шишкина, Алла Анатольевна (3+0+0)
 Шнайдер, Френи (3+1+1)
 Шрайвер, Оливер (3+0+0)
 Штеели, Конрад (3+0+1)
 Штехер, Ренате (3+2+1)
 Шторц, Ботонд (3+0+0)
 Штукель, Леон (3+1+2)
 Шуман, Ральф (3+2+0)
 Шюман, Йохен (3+1+0)
 Эббесен, Эскильд (3+1+0)
 Эйсер, Джордж (3+2+1)
 Энке, Карин (3+4+1)
 Энтони, Кармело (3+0+1)
 Эстанге, Тони (3+0+0)
 Юн Ми Джин (3+0+0)
  (3+1+0)
 Юханссон, Ивар (3+0+0)
 Ян Вэй (3+2+0)

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх
 Список спортсменов, лишённых олимпийских медалей

Ссылки 
 
 Список медалистов на сайте Olympedia.org